Болгарские кампании Андроника III Палеолога — это походы Андроника III Палеолога в Болгарию, вызванные сначала нападениями болгар в южную Фракию, а затем спорным владением на юге Болгарии от реки Тунджи до Чёрного моря. Конфликт закончился поражением византийских сил при Русокастро, сохранением статуса-кво и русокастроским миром.

Предыстория 
После гражданской войны византийским императором стал полководец Андроник III Палеолог. В отличие от своих прадеда и деда, опиравшихся в основном на дипломатию, Андроник III полагался на армию. Однако после реформ своего предшественника Андроника II Палеолога армия Византии находилась в полном упадке — она, например, не могла устоять в борьбе с османами. Также во время междоусобиц, ресурсы Фракии оказались подорваны. Пользуясь междоусобной борьбой, болгары устраивали набеги и опустошали Фракию. Более того, Болгарское царство и Сербское королевство, открыто участвовали в борьбе за власть между Андроником II и Андроником III. Были даже случаи, что в 1326 году Болгарское царство снабжало Византию хлебом. Авторитет Византийской империи в глазах соседних государств рухнул.

Политическая ситуация на границах Византии к 1329 году 
 К 1329 году Византийская империя граничила со многими государствами: во Фракии соперником Византии оставалось Болгарское царство. Войска болгар постоянно устраивали набеги и опустошали Фракию. Так, болгарский царь временно удерживал северную Фракию с городом Филиппополь. Однако в ходе войны Андронику III удалось отбить город и закрепить за собой мирным договором 1326 года.
 В Македонии византийским соседом являлось Сербское королевство, которое неспешно наступало на северную часть северной Македонии. Более того византийский город Охрид, казался совершенно беззащитным, учитывая тот факт, что в нём жило больше сербов, чем греков.
 В центральной Греции соперниками Византии являлись Эпирский деспотат и Фессалийское государство, которые лишь временами признавали вассальную зависимость от империи.
 Византийская Морея граничила с ослабевшим Ахейским княжеством. Оно ослабело после смерти Гийома II Виллардуэна, а после наступательной политики Андроника Асеня византийскому правительству удалось захватить большую территорию в центральной Морее.
 В Малой Азии византийские владения граничили с сильным Османским бейликом, который теснил византийцев с их азиатских земель. После неудачной политики Андроника II Палеолога по отношению к туркам, восстановить былые позиции империи было уже не возможно. После не удачной снятии осады с Никеи в битве при Пелеканоне, императору пришлось отказаться от своей завоевательной политики в Малой Азии. В 1331 году турками-османами была взята Никея, что стало страшным потрясением для православного мира, поскольку Никея была столицей империи ещё 70 лет назад. В обмен на безопасность остальных византийских поселений в Малой Азии византийцы согласились уплачивать османам дань. Однако в 1337 году турки взяли Никомедию. В 1338 году турки захватили Скутари, оказавшись в прямом смысле лицом к лицу с Константинополем. После этого в Малой Азии у Византии остались лишь узкая черноморская полоса Вифинского полуострова в р-не Хиле (Шиле), а также полуизолированные крепости Гераклея Понтийская, Амастрида, Пеги (Карабиге) и Филадельфия.
 В Эгейском море Византия граничила с владениями Хиоской сеньории, Лесбоса и Наксоса, которые были полузависимы от Генуи. Они не были серьёзными противниками империи, но давали большой доход. Андроник III Палеолог усмотрел в этом мысль не только восстановить византийские узы на море, но и пополнить казну. Уже скоро Андроник III завоюет эти земли.

Кампания 1329 года 
Придя к власти Андроник III вновь столкнулся с агрессией болгар. В 1329 году царь Михаил III Шишман устроил опустошительный набег на южные области Фракии до городов Дидимотих и Адрианополь.

В свою очередь Андроник III Палеолог вторгся в Южную Болгарию, опустошил регион и захватил город Ямвол. Однако закрепиться на территории Андронику III не удалось. Причинами были угроза со Османского государство. Так например турки-османы приступили к осаде Никею. В связи с этим императору требовалось появиться в Малой Азии. Андроник III заключил мир с Шишманом, отказавшись от завоеваний в южной Болгарии.

Первое перемирие и временный союз Византии с Болгарией 
После заключения мира Михаил III отказался от набегов на византийские земли. Более того Болгарии угрожало Сербское королевство. 1 мая 1330 года Сербский король Стефан Урош III Дечанский запретил Венеции перевозить свои товары через Сербию в Болгарию из-за того что Шишман развелся с его сестрой Анной. В ответ на это царь Михаил III решил начать военные действия. Шишман заручился поддержкой Византии, надеясь на помощь Андроника III в войне с Сербией. По замыслу царя, византийский император должен был атаковать неприятеля с юга, в то время как Шишман планировал ударить по сербам с востока. Андроник III согласился с планами Михаила. Однако позиция византийского императора была выжидательной и он не спешил на соединение с болгарами. В конце июля 1330 года болгарское войско было разгромлено в битве при Вельбужде. Сам царь Михаил Шишман был пленён и вскоре скончался от ран.

После этих событий болгарская знать предложила трон сербскому королю. Однако Урош III отказался, удовлетворившись территориальными приобретениями за счёт Болгарии. Также король настоял на восстановлении на болгарском престоле своей сестры Анны с её малолетним сыном от погибшего царя Иваном Стефаном. Сестра Андроника III — Феодора, бывшая замужем за Шишманом, была изгнана из страны. В свою очередь, воспользовавшись поражением Болгарии и изгнанием своей сестры, Андроник III вновь напал на юг Болгарии. Уже в сентябре 1330 года византийскому императору удалось захватить все города от реки Тунджи до Чёрного моря.

Кампания 1332 года. Поражение византийцев под Русокастро 
Тем временем в Болгарии произошёл переворот. Власть в стране захватил племянник Михаила Шишмана Иван Александр. Новый царь смог заключить мир с Сербией, организовав династический брак. После этого Иван Александр пытался начать переговоры с Андроником III, требуя покинуть болгарские земли. Однако Андроник III отказался капитулировать. Тогда Иван Александр собрал войска и выступил в поход. Всего болгарская армия насчитывало около 8 тысяч солдат. Вскоре царь присоединил к ним около 2 тыс. наёмников. Византийский император имел при себе едва ли 3-х тысяч человек. Два войска столкнулись под Русакастро летом 1332 года.

В последующем сражении, византийцы пытались помешать болгарским силам окружить их, но их манёвр не удался. После ожесточенного боя византийцы потерпели поражение, покинули поле битвы и нашли убежище в Русокастро. Болгарское войско окружило и осадило крепость, сделав положение Андроника III безнадёжным. Более того в городе не было провизии. В то же время захваченные болгарские крепости, расположенные у горы Эма, подняли восстание и истребили весь византийский гарнизон. К счастью болгарский царь предложил приступить к мирным переговорам. Император Андроник III согласился и между двумя государствами был заключён мир. Захваченные византийцами города между Тунджа и Чёрным морем снова оказались в составе Болгарского царства. Также был заключен династический брак. Сын Ивана Александра и наследник престола, Михаил Асен был помолвлен с Марией, дочерью Андроника III.

Последствия 
После заключения мира Болгария и Византия более никогда серьёзно не воевали. Это была последняя крупномасштабная византийско-болгарская война. Хотя Византия ничего не приобрела из территорий, однако набеги болгар на византийские земли прекратились, а Византия смогла установить спокойствие на болгарских границах до смерти Андроника III Палеолога. На последующие 9 лет после похода византийского василевса в 1332 году фракийская граница болгар была в относительном спокойствии. Всё это дало возможность Андронику III не беспокоиться за центр империи — Фракию.

Примечания

Литература 
 

Болгарские кампании Андроника III Палеолога
Кампании Андроника III Палеолога
1329 год
Войны XIV века